Příjmení Dočekal nosí více významných osobností:

 Daniel Dočekal (* 1967) – český internetový publicista
 Jan Dočekal (rozcestník) – více osob
 Jana Dočekalová (* 1940) – československá krasobruslařka
 Josef Dočekal (1916–2007) – český vysokoškolský pedagog
 Martin Dočekal (* 1990) – český hokejový útočník
 Markéta Dočekalová (* 1969) – česká televizní scenáristka
 Michal Dočekal (* 1965) – český režisér, ředitel Činohry Národního divadla a Městských divadel Praha
 Oldřich Dočekal (* 1946) – český politik
 Petr Dočekal (* 1995) – český fotbalový brankář
 Tomáš Dočekal (* 1989) – český fotbalový útočník

podobné
 Dočkal